The Punisher:

Игры 
 The Punisher — видеоигра, вышедшая в 1990 году.
  — видеоигра, вышедшая в 1993 году.
 The Punisher — видеоигра, вышедшая в 2005 году.
 The Punisher: No Mercy — видеоигра, вышедшая в 2009 году.

Комиксы 
 The Punisher — комикс о Карателе, изданный Marvel Comics в 1986 году.
 Список комиксов о Карателе

Музыка 
 Punisher — альбом 2020 года инди-фолк певицы Фиби Бриджерс.

См. также 

 Avengers Confidential: Black Widow & Punisher
 Punisher Kills the Marvel Universe
 Punisher MAX